Episoder kan henvise til:

 Episoder (film fra 1968) – dansk kortfilm instrueret af Jørgen Ekberg
 Episoder (film fra 2002) – dansk kortfilm fra 2002 instrueret af Christian Ballund